Akerendam (schip, 1724)
 Akerendam (landgoed), een landgoed met buitenplaats in Beverwijk